От английского "sub zero" - буквально "ниже нуля". Также звучанием напоминает японское имя. 
 Сабзиро — персонаж (злодей-охотник) фильма «Бегущий человек»
 Саб-Зиро — персонаж вселенной Mortal Kombat.